Keresztes család, erdélyi magyar család (nagybaconi)
 Keresztes család, erdélyi magyar család (várhegyi)
 Keresztes család, erdélyi magyar család (lécfalvi)
 Keresztes család, erdélyi magyar család (köpeczi)
 Keresztes család, erdélyi magyar család (csik-bankfalvi)